TTP může znamenat: 
 tabulka traťových poměrů, typ železničního provozního dokumentu
 trvalý travní porost, biotop, způsob využití půdy, plocha zanesená v zemědělském půdním fondu, pokrytá směsí trav, bylin a bobovitých rostlin
 trusted third party, důvěryhodná třetí strana, entita, která v kryptografii usnadňuje interakci mezi dvěma stranami, které jí důvěřují
 trombotická trombocytopenická purpura, hematologická nemoc
 tokoferolový transportní protein (alpha-tocopherol transport protein)
 termotransferová tiskárna
 temporary transitional power, finanční regulační nástroj uplatňovaný v rámci Brexitu
 Tahrík-e Tálibán-e Pákistán, Talibánské hnutí v Pákistánu, Pákistánský Talibán